O Jornal Notícias de Gaia é um jornal quinzenário regional publicado em Vila Nova de Gaia, Portugal. Surgiu a 20 de outubro de 1985.

Tem a sua sede em Mafamude.

Ligações externas 
 

Vila Nova de Gaia
Jornais de Portugal
Média do Grande Porto
Jornais em língua portuguesa
Fundações em Portugal em 1985
Publicações fundadas em 1985